Heidemanns ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Heidemanns (1927–2012), deutscher Apotheker und Sanitätsoffizier
 Henning Heidemanns (* 1958), deutscher Politiker, Staatssekretär in Brandenburg
 Markus Heidemanns (* 1964), deutscher Journalist und Fernsehproduzent
 Martin Heidemanns (* 1963), deutscher Journalist